Betel – międzynarodowy ruch dobroczynny założony w Polsce w 1990 przez Andrzeja Kalinowskiego. Organizacja opiera się na zasadach wolontariatu, a głównym celem jej działań jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie, chorymi, starszymi, dziećmi i młodzieżą z terenów wiejskich i najuboższych, a także pomocą dla ludzi z krajów biednych. Organizacja opiera się na nauce Kościoła katolickiego, ale ma charakter ekumeniczny i międzyreligijny.

Struktura 
 Federacja Wspólnot Spotkania – grupy rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, osoby starsze oraz grupy integracyjne młodzieży niepełnosprawnej.
 Federacji Wspólnot Wspomagających – grupy wolontariatu, dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i najuboższych, grupy i organizacje działające na rzecz osób słabych i ubogich.
 Federacji Wspólnot Życia – domy stałe niepełnosprawnych sierot społecznych, w których opiekunowie pełnią zastępczą funkcję rodzica.

Mass media 
Organizacja promuje się głównie w lokalnych katolickich rozgłośniach radiowych (Radio Fiat i Radio Jasna Góra). Ponadto istnieją cykliczne audycje poświęcone Organizacji w innych rozgłośniach w kraju, na Ukrainie, w Stanach Zjednoczonych i rozgłośniach internetowych.

Linki zewnętrzne 
 Strona Ruchu BETEL

Organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnością
Instytucje charytatywne